Даниле́вский — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Данилевский, Алексей Иванович (1770—1815) — доктор медицины, профессор акушерства в Московском университете.
 Данилевский, Андрей Иванович (1847—после 1914) — русский художник.
 Данилевский, Борис Иванович (1900—1938) — бандурист (укр.)
 Данилевский, Василий Яковлевич (1852—1939) — советский физиолог, академик АН УССР, брат А. Я. Данилевского.
 
 Данилевский, Григорий Петрович (1829—1890) — русский писатель.
 Данилевский, Евгений Иванович (1928—2010) — народный художник Российской Федерации.
 Данилевский, Игорь Николаевич (род. 1953) — русский историк.
 Данилевский, Марк (род. 1965) — американский писатель.
 
 Данилевский, Стефан — певец, известный в русской эмиграции (записи 1920—1940 годов).
 Данилевский, Фома (в монашестве Филарет; 1773—1841) — игумен Русской православной церкви и восстановитель Глинской пустыни.
  (1789—1855) — генерал от кавалерии, Георгиевский кавалер.

Двойные 

 Михайловский-Данилевский, Александр Иванович (1789—1848) — русский военный, генерал-лейтенант; военный историк, сенатор.

Примечания